Por Barnard pode estar à procura de:

Localidades
Barnard (Kansas)
Barnard (Missouri)
Barnard (Vermont)

Astronomia
Barnard 33
Galáxia de Barnard
Estrela de Barnard

Pessoas
Chester Barnard
Edward Barnard
John Barnard

Desambiguação